Rezultati Prvenstva Anglije 1948 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Louise Brough je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Du Pont (Polfinale)
  Louise Brough (Prvakinja)
  Pat Todd (Polfinale)
  Doris Hart (Finale)
  Jean Bostock (Četrtfinale)
  Sheila Summers (Četrti krog)
  Nellie Landry (Četrtfinale)
  Shirley Fry (Četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1948